Szent Kereszt-kápolna (Ludbreg), Ludbregben, Horvátországban
 Szent Kereszt-kápolna (Sedlarica), Sedlaricában, Horvátországban
 Szent Kereszt-kápolna (Prága), Prágában, Csehországban
 Szent Kereszt-kápolna (Karlštejn), Csehországban, Karlštejn várában található

Lásd még:
 Szent Kereszt-templom (egyértelműsítő lap)